Krigsförsäkringsnämnden kan syfta på:
 Krigsförsäkringsnämnden (Finland) – en tidigare finländsk statlig myndighet
 Krigsförsäkringsnämnden (Sverige) – en svensk statlig förvaltningsmyndighet